Скотт Уо́кер (; ) — канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ 1993 года был выбран в 5 раунде под общим 124 номером командой «Ванкувер Кэнакс». 26 июня 1998 года выбран на драфте расширения командой «Нэшвилл Предаторз». 18 июля 2006 года обменян в «Каролину Харрикейнз».

Статистика 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оуэн-Саунд Аттак»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой